«Let Me Hold You (Turn Me On)» () — песня американской EDM-группы Cheat Codes при участии голландского диджея и музыкального продюсера Данте Клейна. Её релиз состоялся 1 июля 2016 года на лейбле Spinnin' Records. Она в основном является кавер-версией песни Кевина Литтла «Turn Me On». Песня достигла больших успехов в европейских музыкальных чартах, в частности в Бельгии, Швеции и Норвегии.

Музыкальное видео 
Лирик-видео на песню было выпущено на официальном YouTube-канале лейбла Spinnin' Records 21 июля 2016.

Трек-лист 
Цифровая загрузка

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Продажи сингла

Примечания